Die American League Division Series 2021 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 7. und dem 13. Oktober 2021 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2021. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2021 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde im Modus 2-2-1 gespielt, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Tampa Bay Rays (East Division Champion, 100–62) gegen Boston Red Sox (Wild Card Gewinner, 92–70)
 (2) Houston Astros (West Division Champion, 95–67) gegen (3) Chicago White Sox (Central Division Champion, 93–69)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2021, ALWC 2021, NLWC 2021, NLDS 2021, ALCS 2021, NLCS 2021, World Series 2021

Die Postseason 2021 hat sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Tampa Bay Rays gegen Boston Red Sox

Houston Astros gegen Chicago White Sox

Tampa Bay Rays gegen Boston Red Sox

Spiel 1 
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 20:07 EDT im Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Zuschauer: 27.419

Spiel 2 
Freitag, 8. Oktober 2021, 19:02 EDT im Tropicana Field in Saint Petersburg, Florida

Zuschauer: 37.616

Spiel 3 
Sonntag, 10. Oktober 2021, 16:07 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 37.224

Spiel 4 
Montag, 11. Oktober 2021, 19:07 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Zuschauer: 38.447

Houston Astros gegen Chicago White Sox

Spiel 1 
Donnerstag, 7. Oktober 2021, 15:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 40.497

Spiel 2 
Freitag, 8. Oktober 2021, 13:09 CDT im Minute Maid Park in Houston, Texas

Zuschauer: 41.315

Spiel 3 
Sonntag, 10. Oktober 2021, 19:07 CDT im Guaranteed Rate Field in Chicago, Illinois

Zuschauer: 40.288

Spiel 4 
Dienstag, 12. Oktober 2021, 13:07 CDT im Guaranteed Rate Field in Chicago, Illinois

Zuschauer: 40.170

Das Spiele sollte ursprünglich am 11. Oktober stattfinden, aber wurde um einen Tag wegen starken Regens versetzt.

Einzelnachweise 

2021
Baseball 2021
Boston Red Sox
Chicago White Sox
Houston Astros
Tampa Bay Rays
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Saint Petersburg
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Chicago